Se også 755 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
55
Artikler om enkelte år